Бредихино — название населённых пунктов:

Россия 
 Бредихино — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Бредихино — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Бредихино — село в Александровском сельском поселении Краснинского района Липецкой области.
 Бредихино — село в Краснинском сельсовете Краснинского района Липецкой области.
 Бредихино — село в Корсаковском районе Орловской области.
 Бредихино — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Бредихино — деревня в Дубенском районе Тульской области.
 Бредихино — деревня в Киреевском районе Тульской области.

Украина 
 Бредихино — село в Бобринецком районе Кировоградской области.

См. также 

 Большебредихинское